Гигантский осьминог:

 Гигантский осьминог — вид осьминогов рода Enteroctopus, семейства Octopodidae, отряда Octopoda, класса головоногих моллюсков.
 Гигантский осьминог — гипотетическое морское существо, подобное кракену.